Индийский шафран — название, объединяющие несколько видов Куркумы, корень которых идёт на приправы и специи, и не имеющих никакого отношения к настоящему Шафрану.